Familie van vioolbouwers
 Max Möller (atelier) - atelier van onderstaande vioolbouwers
 Max Möller (1875-1948) - vioolbouwer
 Max Möller (1915-1985) - vioolbouwer, zoon van bovenstaande
 Max Möller (1944-1989) - vioolbouwer, zoon van bovenstaande

Overige
 Max Möller (voetbaltrainer)
 Max Möller (natuurkundige) - Duits natuurkundige (1854-1935)